

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Cambefort, famille bourgeoise de tisseurs de draps de Mazamet au , marchands de Puylaurens au , une branche calvinistes réfugiés à Genève fonde au  la Banque Cambefort, Mirabaud et Cie à Lyon et Paris, autre branche subsistante en Rouergue ;
 Jean de Cambefort (vers 1605-1661), compositeur français : 
 Pierre de Cambefort (1580-16?), écrivain français d'une famille Cambefort bourgeoise de robe à Aurillac au  ;
 Raymond Cambefort (1900-2008), l'un des 5 derniers anciens combattants français de la Première Guerre mondiale ;

Homonymie
Homonymie de patronyme